Talihärm ist der Familienname folgender Personen:

 Johan Talihärm (* 1994), estnischer Biathlet
 Johanna Talihärm (* 1993), estnische Biathletin